Palaiokatoúna kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Christóforos (ort), Joniska öarna, Lefkas, 
 Lesíni, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar